Knallstein (Tennengebergte) - berg in het Tennengebergte, Oostenrijk
 Grote Knallstein - berg in Stiermarken, Oostenrijk
 Kleine Knallstein - berg in Stiermarken, Oostenrijk